Zorica steht für:
 Zorica (Kroatien), Ort in der Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
 Zorica (Mosambik), Ort in der Provinz Zambezia, Mosambik
 Zorica (Vorname), Namensträgerinnen siehe dort

Zorića steht für:
 Zorića Glavica, Berg in Bosnien und Herzegowina
 Zorića Vrh, Berg in Bosnien und Herzegowina